Jastrząb (gromada w powiecie myszkowskim) (zawierciański/myszkowski)
 Jastrząb (gromada w powiecie szydłowieckim) (radomski/szydłowiecki)